Oceanódromos são os peixes ou outros animais aquáticos que, ao longo do seu ciclo de vida, migram entre diferentes locais ou regiões do oceano.

As migrações podem ter várias causas:

Reprodução – os animais podem ter que procurar locais apropriados para se reproduzirem, quer em termos de substrato, quer em termos das características da água do mar (temperatura, salinidade, refúgio para os ovos ou larvas, et.);
Alimentação – os animais podem ter que procurar locais onde os alimentos são mais abundantes ou mais apropriados a cada etapa do seu ciclo de vida;
Refúgio – os animais podem ter que mudar o seu habitat por o anterior ter sido invadido por predadores; ou
por razões fisiológicas, ligadas à sua ontogenia.

Existem dois tipos principais de migrações:

Verticais - quando os animais se deslocam verticalmente na coluna de água; estas migrações são diárias no plâncton e em algumas espécies de peixes ou outros organismos do nécton, seguindo o ciclo de luz, mas podem também ser ontogênicas - em algumas espécies de atum, os peixes jovens (que ainda não atingiram a maturidade sexual) vivem em cardumes próximo da superfície do oceano, enquanto que os adultos podem viver em águas mais profundas (normalmente abaixo da termoclina).

Outro tipo de migrações verticais é o que realizam algumas espécies de peixes demersais ou de lagostas que migram entre regiões mais profundas - mas sempre mantendo-se junto ao fundo - e menos profundas à medida que crescem ou para se reproduzirem.

Migrações horizontais ao longo do espaço dum oceano, normalmente seguindo o ciclo anual da temperatura, são frequentes em muitas espécies de atum e de baleias.

Ver também 
Migrações dos peixes
diádromo
potamódromo
biologia marinha
ecologia

Peixes